Duradens är ett släkte av svampar. Duradens ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Duradens